Киза (коммуна) — коммуна во Франции, департамент Верхняя Корсика.
 Киза (река) — река в России, протекает в Кемеровской области.